Rieszscher Darstellungssatz steht für:

 Darstellungssatz von Fréchet-Riesz, Darstellung von linearen Funktionalen in Hilberträumen
 Darstellungssatz von Riesz-Markow, Darstellung positiver Linearformen auf Funktionenräumen durch Maße